Жакли́н Ло́у (1966—2012) — актриса.

Биография 
Начала свою карьеру в 1987 году.

В 2008 году вышла замуж.

Скончалась после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Ссылки 
 

Умершие от рака поджелудочной железы